Le nom de Greifensee peut se référer à :
 la commune suisse de Greifensee
 le lac de Greifen
 le château de Greifensee
 le bailliage de Greifensee (1402-1798)
 le massacre de Greifensee, un épisode de l'ancienne guerre de Zurich

Toponymie